Didemnidae är en familj av sjöpungar som beskrevs av Giard 1872. Enligt Catalogue of Life ingår Didemnidae i ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Enterogona, klassen sjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Didemnidae 474 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Didemnidae